Der Mann, der die Welt verändern wollte steht für:

 Der Mann, der die Welt verändern wollte, Alternativtitel von Der Mann, der Wunder tun konnte, Kurzgeschichte von H. G. Wells (1898)
 Der Mann, der die Welt verändern wollte (1936), britischer Film von Lothar Mendes